Osoby o tym nazwisku:
 Francesco Maria Ferreri − rzymskokatolicki duchowny, biskup
 Giusy Ferreri − włoska piosenkarka i autorka tekstów
 Jean-Marc Ferreri − francuski piłkarz
 Marco Ferreri − włoski reżyser i scenarzysta filmowy

Inne o tej nazwie:
 (3308) Ferreri − planetoida z pasa głównego asteroida